Bistum Bathurst steht für:

 Bistum Bathurst (Australien, römisch-katholisch), römisch-katholisches Bistum in Australien
 Bistum Bathurst (Australien, anglikanisch), anglikanisches Bistum in Australien
 Bistum Bathurst (Kanada), römisch-katholisches Bistum in Kanada
 Bistum Bathurst, früherer Name für das Bistum Banjul, römisch-katholisches Bistums in Gambia